Сан Антонио де ла Сијера има више значења:

 Сан Антонио де ла Сијера (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Сијера (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику